Stöckeberg ist der Name von:

 Stöckeberg (Bodenrode) (), im Oberen Eichsfeld bei Bodenrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Stöckeberg (Wolfhagen) (), im Waldecker Wald bei Wolfhagen, Landkreis Kassel, Nordhessen